Albert Einstein ist der Name folgender Personen:

 Albert Einstein (1879–1955), deutsch-amerikanischer Physiker
 Albert Lawrence Einstein (* 1947), US-amerikanischer Schauspieler, siehe Albert Brooks

Albert Einstein steht außerdem für:
 Albert Einstein (1972), französischer Fernsehfilm
 Albert Einstein (1990), zweiteiliger DDR-Fernsehfilm
 Albert Einstein (Album), Studioalbum (2013) von Prodigy und The Alchemist
 ein Weltraumfrachter, siehe Automated Transfer Vehicle #ATV-4: Albert Einstein
 Wissenschaftspark Albert Einstein in Potsdam